Bystraja () bezeichnet mehrere Flüsse in Russland und Belarus:

 Name des Oberlaufs der Bolschaja (Kamtschatka) im Süden von Kamtschatka
 Bystraja (Chairjusowa), Nebenfluss der Chairjusowa auf Kamtschatka
 Bystraja (Kosyrewka), Zufluss der Kamtschatka auf Kamtschatka
 Bystraja (Siwerskyj Donez), Nebenfluss des Siwerskyj Donez in der Oblast Rostow
 Bystraja (Uscha), linker Zufluss der Uscha, im Einzugsgebiet der Memel, Belarus
 Bystraja (Pronja), linker Zufluss der Pronja, Belarus